

Toponyme
 Jami est une ville du Togo.

Informatique
 Jami désigne un logiciel open source de communication (appel audio et vidéo, messagerie, transfert de fichiers et partage de bureaux)

Patronyme

 Jâmi ou Djami, poète et soufi persan de l'empire timouride (XV siècle)
 Nabila Jami (1978-), athlète tunisienne
 Ehsan Jami (1985- ), homme politique néerlandais

Voir également
 Jamy